Aldo Tugnoli – calciatore italiano
Giuseppe Tugnoli – discobolo e pesista italiano
Giuseppe Tugnoli, pseudonimo di Manlio Cancogni – scrittore, giornalista e insegnante italiano